Чемпіонат Албанії 1987–1988 — 49-й чемпіонат Албанії з футболу. Чемпіоном став 17 Ненторі.

Команди-учасниці

Регулярний сезон 

Позначення:

Результати

Фінальний турнір

Група А 

Примітки: 
1. Клуб Фламуртарі взяв участь у Кубка володарів кубків 1988—1989 як переможець Кубку Албанії 1987—1988.

Позначення:

Результати

Група B 

Позначення:

Результати

Плей-оф 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>2/5 червня 1988

|}
У протистоянні плей-оф за право участі у Першій лізі у наступному сезоні зійшлись Динамо (Тирана) та Нафтерарі (Кютеті Сталін). У першому матчі, що відбувався у столиці Албанії, перемогу здобули господарі з рахунком 1-0. Матч-відповідь, що відбувався 5 червня 1988 року в місті Кютеті Сталін, закінчився з рахунком 1-0 на користь Динамо, після чого стались масові безпорядки та підпал автобуса столичної команди. Причиною стало те, що головний арбітр та асистенти були з Тирани. Внаслідок цього клуб Нафтерарі (Кютеті Сталін) був понижений до третього дивізіону, головний тренер Панді Ангелі був пожиттєво дискваліфікований, а президент клубу Фатмір Ісмаїлі був звільнений. Клуб Динамо (Тирана) залишився у Першій лізі на наступний сезон.

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Албанії на rsssf 

1987—1988
Албанія
Албанія